Der Name Rabil bezeichnet:

 Rabil (Kap Verde), einen Ort auf der kapverdischen Insel Boa Vista.
 Aeroporto de Rabil, den internationalen Flughafen der Insel Boa Vista.
 Rabbel I. (ar-Rabil), ~ 129 v. Chr., ein König der Nabatäer.
 Rabbel II. (ar-Rabil), (70–106), der letzte König der Nabatäer.
 Ekkehard Rabil († 1240), einen Merseburger Bischof.